COLLAGE AROUND THE WORLD 2012

A colagem tem sido desde 1912 uma linguagem de vanguarda nas artes plásticas. 
Utilizada por Picasso, Braque, Matisse, entre outros, jamais deixou de ser utilizada 
até os dias de hoje, embora as referências e contextos tenham se alterado. Perpassou 
por praticamente todos os movimentos artísticos (cubismo, surrealismo, dadaísmo, pop 
art, construtivismo, etc.). 
Após um século, e com muitas outras mídias nas quais tem encontrado espaço para se 
expressar, a colagem mostra-se ainda mais vigorosa: revistas, capas de livros, ilustra-
ção, cds, dvds, cadernos, objetos de decoração, são vários os meios nos quais a colagem 
tem se expressado, além, é claro, do mais tradicional deles, a própria obra de arte. 
Seu potencial crítico e questionador permanece inalterado.

A Colagem pelo Mundo

Em várias partes do mundo estão acontecendo alguns eventos em 2012 para comemorar o 
centenário da colagem. No Brasil ocorre de outubro a dezembro a série de exposições cha-
mada "Collage Around the World 2012" (A Colagem pelo Mundo 2012), alinhada com as ten-
dências mundiais, que conta com trabalhos contemporâneos de artistas colagistas de 13 
países (Brasil, Bélgica, Estados Unidos, Espanha, México, Colômbia, Itália, França, 
Holanda, Inglaterra, Grécia, Alemanha e Austrália).

O papel da colagem e do artista colagista

Como diz Zifssak: "Enfim, a importância da colagem é muito maior do que sua utili-
zação como mera técnica de "pintura" ou forma de crítica á sociedade e à arte. Ela 
porém não se configura como uma técnica que se sobrepõe à amplitude dos movimentos de 
vanguarda e movimentos artísticos atuais, mas é um meio que surge junto com o pensamento 
dos movimentos artísticos modernos do começo do século [XX] e acompanha o pensamento 
artístico atual".

Assim, nesta série de exposições, há uma amostra da forma como o artista colagista está 
se inserindo com as questões sociais, culturais, econômicas, políticas e filosóficas de 
sua época, de seu país.

Collage Around the World 2012 no facebook
Collage Around the World na BCo-UFSCar

Técnicas de pintura
Artes com papel